Agrikola ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Agrikola (* 1953), deutsche Ruderin
 Georg Agrikola (* 1959), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Agricola